Златен рог може да се отнася за:
 Златен рог, залив в Босфора, на който е разположен град Истанбул, Турция;
 Златен рог, залив в Японско море, на който е разположен град Владивосток, Русия;
 Златен рог, историческо село в България, обединявало между 1961 и 1991 г. селата Антимово и Кутово;
 синоним на рог на изобилието.